Сонеборн-Бергеров критеријум је дотатни критеријум код деобе места на шаховским турнирима који се организују по Бергеровом систему. Систем је познат и као Нојштадтл (Hermann Neustadtl) систем, који га је први предложио у шаховском часопису Чес Монтли (Chess Monthly) 1882. године, док су Сонеборн и Бергер само накнадно предложили измене које нису прихваћене. Пре Нојштадтла исте измене предложио је и чешки шаховски мајстор Оскар Гелбфухс (Oscar Gelbfuhs) августа 1873 године. 
Рачуна се тако што се учесницима који деле место сабира 100% поена оних које су победили и 50% оних са којима су играли нерешено.

Пример 
Као пример узета је коначна табела са Корус турнира у Вајк Ан Зеу, Холандија 12-27. јануар 2008. године:

Види још 
 Бергеров систем
 Правила шаха
 Шах

Шаховски турнири
Правила шаха
Шаховски термини